«Маттерхорн» () — полнометражный дебют голландского режиссёра Дидерика Эббинге.

Сюжет 
В голландской деревне, где сильны патриархальные традиции, живёт вдовец Фред. Он примерный член общины и прихожанин местной церкви. В своё время он выгнал из дома сына за то, что тот гомосексуал. Фред встречает бродягу Тео и из чувства сострадания селит его у себя дома. Вскоре между ними возникают дружеские отношения, в которых соседи ошибочно усматривают сексуальную подоплёку. В результате столкновений с окружающими Фред сможет в итоге понять и принять своего сына.

Режиссёр фильма подчёркивает, что это история не о конфликте с общественными нормами, не о сломе стереотипов, а о внутреннем конфликте человека, об осознании себя таким, как ты есть, и освобождении.

Критика

GayRussia.Ru и Gay.ru обратили внимание на получение фильмом призов на 35-м Московском международном кинофестивале, в то время как в России принимаются законы о запрете «пропаганды гомосексуализма». Ряд критиков считают это демонстрацией оппозиционности курсу властей По словам программного директора ММКФ Кирилла Разлогова, «представители ФСБ, курирующие культуру», выразили неудовольствие тем фактом, что фильм был отобран в конкурс фестиваля и получил зрительский приз.

Награды 
 35-й Московский международный кинофестиваль:
 Приз зрительских симпатий
 Приз Гильдии киноведов и кинокритиков
 Роттердамский кинофестиваль 2013:
 Приз зрительских симпатий

Примечания

Ссылки 
 Маттерхорн на сайте ММКФ

Фильмы 2013 года
Кинокомедии Нидерландов
Фильмы-драмы Нидерландов
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы Нидерландов 2013 года